Beebe Island ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Beebe Island (Illinois), (Adams County)
 Beebe Island (Oregon), (Clackamas County)